Эрнст Хладни:
 Хладни, Эрнст Мартин (1715—1782) — немецкий юрист, отец Э. Ф. Ф. Хладни.
 Хладни, Эрнст Флоренс Фридрих (1756—1827) — немецкий физик и исследователь метеоритов, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1794).